eparchia Kanady Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego
 eparchia kanadyjska Serbskiego Kościoła Prawosławnego

Zobacz też 
 eparchie Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Kanady:
 eparchia środkowej Kanady z siedzibą w Winnipeg
 eparchia wschodniokanadyjska z siedzibą w Toronto
 eparchia zachodniokanadyjska z siedzibą w Edmonton
 eparchia montrealska i kanadyjska Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego poza granicami Rosji z siedzibą w Montrealu
 archidiecezja Kanady Kościoła Prawosławnego w Ameryce z siedzibą w Ottawie
 eparchia amerykańsko-kanadyjska Macedońskiego Kościoła Prawosławnego
 diecezja Kanady (Armenian Prelacy of Canada) Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego podlegająca katolikosowi Wielkiego Domu Cylicyjskiego
 patriarsze parafie w Kanadzie Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
 podział administracyjny Kościoła katolickiego w Kanadzie, w tym eparchie obejmujące wyłącznie wiernych danego wschodniego obrządku katolickiego na terenie Kanady:
 eparchia Mar Addai w Toronto Kościoła chaldejskiego 
 diecezja Świętego Zbawiciela w Montrealu Kościoła melchickiego
 eparchia św. Cyryla i Metodego w Toronto Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-słowackiego
 egzarchat apostolski Kanady Kościoła katolickiego obrządku syryjskiego  z siedzibą w Montrealu
 egzarchat apostolski Kanady Kościoła katolickiego obrządku syromalabarskiego z siedzibą w Mississauga
 diecezja kanadyjska Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, ze stolicą w Toronto